Самоново — название населённых пунктов в России:

 Самоново — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Самоново — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.